Azulgrana puede hacer referencia a:

Club Atlético San Lorenzo de Almagro, club de fútbol argentino.
Club Cerro Porteño, club de fútbol paraguayo.
Club La Tablada, club argentino de rugby, hockey y tenis.
Fútbol Club Barcelona, club de fútbol español.
Atlante Fútbol Club, club de fútbol mexicano.